Андреа Бецнер і Клаудія Порвік були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Сабрина Голеш і Мерседес Пас виграли титул, перемігши у фіналі Софі Ам'яш і Емманюель Дерлі з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабрина Голеш /  Мерседес Пас (чемпіонки)
 Софі Ам'яш /  Емманюель Дерлі (фінал)
 Жюлі Алар /  Сандра Вассерман (1-ше коло)
 Фредерік Мартен /  Катеріна Ноццолі (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Mantegazza Cup Doubles Draw 

Ilva Trophy
Тур WTA 1989